trópus (földrajz): meleg égöv
 trópus (zene): régi gregorián dallam kiegészítése újabb dallamrésszel és/vagy szöveggel
 trópus (irodalom): szókép, átvitt értelmű kifejezés vagy mondat.